

Sigle 
 Risonanza magnetica nucleare – fenomeno fisico di risonanza di alcuni nuclei atomici, utilizzato in tecniche di indagine sulla materia

Codici 
 RMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rumginae (Papua Nuova Guinea)
 RMN – codice identificativo del DME di Rimini/Miramare, radioassistenza per la navigazione aerea

Cinema 
 R.M.N. – film del 2022 diretto da Cristian Mungiu